jaarlijkse bijeenkomst van de Hanzesteden, zie Hanzedag (traditioneel) (1356-1669)
 jaarlijkse bijeenkomst van de Nieuwe Hanze, zie Hanzedagen (sinds 1980)